Die Fußball-Oberliga Nord 1977/78 war die vierte Spielzeit der Oberliga Nord. Meister wurde der OSV Hannover mit fünf Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Neben diesen beiden Mannschaften qualifizierte sich der 1. SC Göttingen 05 als Dritter direkt für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Der Vierte Holstein Kiel musste noch Qualifikationsspiele gegen den westfälischen Vizemeister 1. FC Paderborn austragen. Kiel konnte sich schließlich durchsetzen und stieg auf.

Der HSV Barmbek-Uhlenhorst, der VfB Lübeck, der VfB Oldenburg und die Amateure von Werder Bremen qualifizierten sich für die Amateurmeisterschaft, bei der Lübeck als beste Nordmannschaft das Viertelfinale erreichte. Aus der 2. Bundesliga stieg der OSC Bremerhaven ab. Der SV Meppen und der VfL Pinneberg stiegen in die Landesliga Niedersachsen bzw. Verbandsliga Hamburg ab. In die Oberliga Nord stiegen der Bremer SV und der 1. FC Phönix Lübeck auf.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B 

1977
Fußballsaison 1977/78